Билецкий — украинская фамилия; имеет женскую форму Билецкая.

Известные носители:
 Билецкий, Андрей Евгеньевич (род. 1979) — украинский националист, командир полка «Азов».
 Билецкий, Иван (? — 1788) — военный деятель запорожских казаков, войсковой есаул, первый кошевой атаман Новой Сечи.
 Билецкий, Леонид Тимофеевич (1882—1955) — украинский литературовед и педагог, профессор.
 Билецкий, Фёдор Григорьевич (1879—1967) — украинский советский учёный в области растениеводства, заслуженный деятель науки УССР.

Псевдонимы 
 Николай Билецкий (настоящее имя Павел Семёнович Езерский; 1896—1919) — профессиональный революционер, участник Гражданской войны, член Гомельского ревкома, журналист.

См. также 
 Белецкий